Domenico Tudisco – scultore italiano
 Francesco Tudisco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giorgia Tudisco – calciatrice italiana
 Giuseppe Tudisco – politico italiano